En Pologne, Borków peut désigner :

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Borków, village du powiat de Kielce
 Borków, village du powiat d'Opatów 
 Borków, village du powiat de Pińczów 

dans d'autres voïvodies
 Borków, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Borków, village de la voïvodie de Lublin
 Borków, village de la voïvodie de Mazovie